Kaine ist der Familienname folgender Personen:

 Carmel Kaine († 2013), australische Violinistin 
 Tim Kaine (* 1958), US-amerikanischer Politiker
 Trevor Kaine (1928–2008), australischer Politiker

Siehe auch:
 Cain
 Caine
 Kain (Begriffsklärung)
 Cane
 La Caine
 Kane